Enfant de salaud, et ses variantes au pluriel, peuvent désigner :
Enfant de salaud, le roman de Sorj Chalandon paru en 2021 ;
Enfants de salaud, le film français de Tonie Marshall sorti en 1996 ;
Enfants de salauds, le film britannique d'André de Toth sorti en 1968.